Будково — название населённых пунктов в России:

 Будково — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Будково — ныне не существующая деревня на территории Тосненского района Ленинградской области.
 Будково — деревня в Смоленском районе Смоленской области.